Вильясрубиас (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Реболлар. Занимает площадь 39,50 км². Население — 245 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 125 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 

Муниципалитеты Саламанки